Бенефис:
 Бенефис — спектакль в честь кого-либо.
 «Бенефис» — театр больших кукол.
 «Бенефис» — петербургский драматический театр, основанный М. Боярским.
 «Бенефис» — телепередача, выходившая на 1-м канале Останкино в 1993 году.
 «„Бенефис“» — цикл телевизионных программ (1974—1980) режиссёра Е. А. Гинзбурга с участием известных актёров советского кино и телевидения.